Czaplice (Podlachie)
 Czaplice (Wałcz)
 Czaplice (Gryfice)